Le nom Rudy Árias est porté par les personnes suivantes :
 Rudy Árias (1931-), un lanceur gaucher de baseball ayant joué dans les Ligues majeures ;
 Rudy Árias (1957-), un joueur de baseball devenu un instructeur des Ligues majeures.

Voir aussi